PVY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pope Vanoy (Stati Uniti)